Микеле Чезена (Михаил Чезенский) или Микеле из Чезена (; около 1270 — 29 ноября 1342, Мюнхен) — итальянский францисканец, 16-й Генеральный министр (генерал) нищенствующего монашеского ордена францисканцев (1316—1328), сыгравший заметную роль в истории ордена, философ и теолог. Видный церковный деятель XIV века. Его пропаганда Апостольской бедности привела к конфликту с Папой Иоанном XXII.

Биография 
В начале своей деятельности принадлежал к ортодоксальной группе францисканцев, так называемым конвентуалам, и относился вполне отрицательно к деятельности и учению спиритуалов. Так как конвентуалам принадлежала руководящая роль в ордене, то они и выбрали Микеле Чезена в 1316 году в генеральные министры. Почти одновременно с ним занял папский престол Иоанн XXII, человек, решившийся искоренить либеральные течения среди миноритов. Но бороться со спиритуалами обычными средствами, в числе которых костры святой инквизиции занимали первое место, оказалось невозможным, и папа римский решил помочь полицейской борьбе изменением догматов. Так как основу многих ересей представляла доведённая до крайности идея бедности, то буллами ad conditorem canonum (8 декабря 1322 г.) и cum inter nonnulos (12 ноября 1323) признал за францисканцами право собственности. Это было нападение на самое основание ордена, и оно немедленно вызвало отпор. Против буллы выступил во всеоружии своей учёности английский францисканец Уильям Оккам; дело осложнилось спором папы с императором Людовиком IV Баварским, который был очень рад найти в неудовольствии миноритов новое оружие против курии.

Микеле Чезена стал вместе с  (ок. 1265—1340) во главе догматической оппозиции, как только папа издал свои злополучные буллы. Его агитация вызвала недовольство папы Иоанна XXII; генеральный министр был вызван в 1327 году в Авиньон и над ним было назначено следствие. Но Чезена не дождался его конца и бежал вместе с Бонаграцией и Оккамом ко двору Людовика IV и приобрёл там такое влияние, что отодвинул несколько знаменитого автора «Defensor Pacis» («Защитник мира») Марсилия Падуанского.

28 мая 1328 года Иоанн XXII уволил Микеле Чезена с должности генерала ордена францисканцев. 6 июня 1329 года папа объявил о его отлучении. Уильям Оккам и Бонаграция Бергамский были отлучены от церкви вместе с генералом. Отлучение от церкви было подтверждено 16 ноября того же года.

Очутившись в безопасности, Микеле Чезена продолжал борьбу с папою, которого отказался признать. По желанию Иоанна XXII в 1329 году состоялось собрание ордена, где Михаил Чезенский был осуждён и лишён сана. Но упорный монах продолжал свою полемику с папскими буллами. Группа монахов осталась верна Михаилу Чезенскому. Эти братья не признали нового генерала Жерара Одониса и собственно решение Папы.

Сильный удар его положению нанесло отречение антипапы Петра Корбария, которого он считал папою под именем Николая V. С этого времени его партия стала слабеть. Потом от него отшатнулся и Людовик IV, и преемникам Иоанна XXII было уже сравнительно нетрудно вернуть строптивый орден к повиновению курии и отказу от ересей.

Михаил Чезенский оставался при императорском дворе до конца своей жизни. Поддерживаемый Уильямом Оккамом и Марсилием Падуанским, он был членом лагеря гибеллинов. До конца жизни он был хранителем печати Ордена. Умер 29 ноября 1342 года в Мюнхене. Официально реабилитирован в 1359 году.

Михаил Чезенский является одним из персонажей романа Умберто Эко «Имя розы». В одноимённом фильме, снятом в 1986 году режиссёром Жан-Жаком Анно, его роль исполняет актёр Леопольдо Триесте.

Примечания

Литература 
 С. А. Котляревский, «Францисканский орден» (М., 1901).

Ссылки 
 

Генеральные министры Ордена францисканцев
История католицизма
Францисканцы Италии
Отлучённые от церкви
Богословы XIV века
философы Италии
Богословы Италии
философы XIV века
Католические священники Италии
Посмертно реабилитированные